Eddie Gray, né le  à Glasgow, est un joueur de football international écossais.

Il effectue toute sa carrière au sein de Leeds United, titulaire indiscutable lors de la période dorée du club dans les années 1960 et 1970. Champion d'Angleterre en 1969, il remporte la FA Cup trois ans plus tard mais échoue en finale de la coupe des clubs champions en 1975 contre le Bayern Munich. Il est par ailleurs sélectionné en équipe d'Écosse à douze reprises. Il fait partie du Scottish Football Hall of Fame, depuis 2013, lors de la dixième session d'intronisation.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe des villes de foires en 1968 et 1971 avec Leeds
 Vainqueur de la League Cup en 1968 avec Leeds
 Champion d'Angleterre en 1969 avec Leeds
 Vainqueur du Charity Shield 1969 avec Leeds
 Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1972 avec Leeds
 Finaliste de la Coupe des clubs champions européens en 1975 avec Leeds

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance à Glasgow
Naissance en janvier 1948
Footballeur international écossais
Joueur du Leeds United FC
Entraîneur écossais de football
Entraîneur du Leeds United FC
Entraîneur du Hull City AFC
Membre du Scottish Football Hall of Fame